Ducati Multistrada 1200 — мотоцикл, производимый фирмой Ducati с 2010 года. Мотоцикл объединяет в себе четыре режима: городской мотоцикл — Urban, спортивный байк — Sport, байк-вездеход — Enduro и комфорт — Tourism.

Характеристика 

Мотоцикл объединяет в себе четыре режима: городской мотоцикл — Urban, спортивный байк — Sport, байк-вездеход — Enduro и комфорт — Tourism. Переключение между режимами работы двигателя обеспечивает система Ducati Traction Control — DTC, настраивая скорость вращения колёс, включения системы ABS, а также степень открытия ручки газа и имеет семь уровней.

При режиме Urban сила двигателя снижается до 100 лошадиных сил и подвеска приспосабливается под городские условия. DTC устанавливается на 6-й режим. В режиме Enduro сила двигателя также ограничена до 100 л. с., но DTC при этом находится во 2-м режиме. В режиме Tourism двигатель работает в полную силу — 150 л. с., а DTC устанавливает 5-й режим.

Модели 1200S включают системы DTS, ABS и DES. На стандартных моделях система ABS является опциональной.

См. также 
 Ducati Diavel
 Ducati 1199
 Ducati ST серия

Ссылки 
 Официальный сайт Ducati Multistrada

Multistrada 1200
Мотоциклы по алфавиту